

Biografia 
Giacomo di Nevers era un duca di Nevers e un Parìa di Francia.
Era figlio di Francesco I di Nevers e di sua moglie, Margherita di Borbone, sorella più anziana di Antonio di Borbone-Vendôme.

Sposò nel 1558 Diana di La Marck (1544-1612), figlia di Roberto IV di La Marck e nipote di Diana di Poitiers.

Nel 1562 ereditò il ducato di Nevers a seguito della morte tragica del fratello Francesco. Lui stesso morirà due anni più tardi.

Ascendenza

Voci correlate 
 Conti e duchi di Nevers

G
G